Hrvatska:
 Fužine, općina u Gorskom kotaru, Primorsko-goranska županija  

Slovenija:
 Fužine (Gorenja vas – Poljane, Slovenija), naselje u općini Gorenja vas - Poljane
 Nove Fužine, gradska četvrt Ljubljane